Sai Setthathirat I (1534–), koning van Lanna, koning van Lan Xang
 Sai Setthathirat II, koning van Lan Xang, koning van Vientiane